Petschora bezeichnet:

 Petschora, Stadt in der Republik Komi (Russland)
 Petschora (Fluss), Fluss in der Republik Komi (Russland)
 Rajon Petschora, Verwaltungsbezirk in der Republik Komi (Russland)